Obwodnica staromiejska w Stargardie
 Obwodnica staromiejska we Wrocławiu